Termenul „Weisweiler” se poate referi la:

Weisweiler, cartier din Eschweiler
Cetatea Weisweiler
Termocentrala Kraftwerk Weisweiler
Palatul Weisweiler
Nume de persoane
Adam Weisweiler (1744-1820), ebenist german
Franz Josef Weisweiler (1928-1985), om de afaceri german
Georg Weisweiler (* 1946), politician german (FDP)
Hennes Weisweiler (1919-1983), fotbalist german